DPH7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 452 амінокислот, а молекулярна маса — 50 575.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки